Haemogamasidae  — семейство клещей из надотряда Parasitiformes (Mesostigmata). Около 80 видов. Встречаются на мелких млекопитающих и в их гнёздах. Потенциальные переносчики туляремии, тифа, чумы и других трансмиссивных инфекционных заболеваний. Клещи средних размеров с овальной формой тела, брюшная и спинная стороны тела покрыты плотным слоем мелких щетинок.  развит, тазики подвижные. В Северной Америке паразитируют главным образом на грызунах и других мелких млекопитающих, таких как землеройковые, кротовые, виргинский опоссум.

Классификация 
78 видов. Ранее рассматривалось в качестве подсемейства Haemogamasinae в составе крупного семейства Laelaptidae (в котором более 1300 видов).

 Acanthochela Ewing, 1933
 Brevisterna Keegan, 1949
 Euhaemogamasus Ewing, 1933
 Eulaelaps Berlese, 1903
 Haemogamasus Berlese, 1889
 Ischyropoda Keegan, 1951
 Terasterna Zhou, Gu & Wen, 1995

Примечания

Литература 
 Keegan, H. L. 1951. The mites of the subfamily Haemogamasinae (Acari: Laelaptidae). Proc. U.S. Nat. Mus. 101(3275):203-268.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Mesostigmata

Dermanyssoidea
Семейства паукообразных